est un titre qui peut évoquer deux extensions, qui permettent principalement de jouer aux jeux  et  ensemble en multijoueur :

 , l'extension du jeu  publiée le  ;
 , l'extension du jeu  publiée le .